Stoeckle ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Stoeckle (1927–2009), deutscher Ordensgeistlicher und Moraltheologe
 Edmund Stoeckle (1899–1986), Oberbürgermeister der Stadt Augsburg 1933–1934
 Hermann Maria Stoeckle (1888–1972), deutscher Geistlicher und Rektor des Campo Santo Teutonico

Siehe auch:
 Stöckle
 Stöckl